Нижче наведено список музичних альбомів, що були продані обсягом більше ніж 20 мільйонів примірників. Список містить студійні альбоми, саундтреки, компіляції та збірки, як одного, так і кількох виконавців.

На сьогоднішній день найбільш продаваним альбомом за всю історію популярної музики є диск Майкла Джексона Thriller, що потрапив 1984 року до «Книги рекордів Гіннесса».

Понад 100 мільйонів примірників

40—50 мільйонів

30—39 мільйонів

20—29 мільйонів

Див. також 
 Список найпопулярніших музичних виконавців

Примітки 

Музична індустрія
Найбільш продавані